Distretto di Nurobod – distretto del Tagikistan
Distretto di Nurobod – distretto dell'Uzbekistan